Финля́ндский полк может относиться к одному из следующих полков Русской императорской армии:

Гвардейские 
 Лейб-гвардии Финляндский полк

Армейские

Стрелковые 
 Финляндский 1-й стрелковый полк
 Финляндский 2-й стрелковый полк
 Финляндский 3-й стрелковый полк
 Финляндский 4-й стрелковый полк
 Финляндский 5-й стрелковый полк
 Финляндский 6-й стрелковый полк
 Финляндский 7-й стрелковый полк
 Финляндский 8-й стрелковый полк
 Финляндский 9-й стрелковый полк
 Финляндский 10-й стрелковый полк
 Финляндский 11-й стрелковый полк
 Финляндский 12-й стрелковый полк
 Финляндский 13-й стрелковый полк
 Финляндский 14-й стрелковый полк
 Финляндский 15-й стрелковый полк
 Финляндский 16-й стрелковый полк

Кроме того, зимой 1916/17 г. были сформированы недолго просуществовавшие полки 4-й очереди:
 5-я Финляндская стрелковая дивизия — 17-й, 18-й, 19-й, 20-й Финляндские стрелковые полки;
 6-я Финляндская стрелковая дивизия — 21-й, 22-й, 23-й, 24-й Финляндские стрелковые пехотные полки;

Кавалерийские 
 Финляндский 20-й драгунский полк